Буксир-тральщик «Васил Левски» () — один из тральщиков военно-морского флота Болгарии во время второй мировой войны.

История 
Буксир был построен в 1915 году в Голландии, но в связи с боевыми действиями первой мировой войны был доставлен в Болгарию только в 1917 году.

В дальнейшем, он был передан Дирекции портовых буксиров, укомплектован экипажем, а затем мобилизован в состав военно-морского флота, предполагалась возможность его переоборудования в минный заградитель, однако 29 сентября 1918 года в Салониках Болгария подписала перемирие со странами Антанты. По его условиям болгарская армия была обязана немедленно оставить все занятые территории Сербии и Греции, провести демобилизацию, а всё вооружение и боеприпасы должны были складироваться под контролем войск Антанты. 30 сентября 1918 года перемирие вступило в силу, и судно возвратили в Варну, где до 1944 года оно использовалось как портовый буксир.

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, буксир был вновь включён в состав военно-морского флота, однако в связи с технической неисправностью — оставлен в порту Русе (при этом, часть команды была переведена на буксир-тральщик «Цибър»). В дальнейшем, он был отремонтирован и переоборудован в катер-тральщик. 10 ноября 1944 года он был зачислен в состав советской Дунайской военной флотилии под обозначением -663. Судно принимало участие в разминировании русла реки Дунай, провело по реке 60 конвоев.

В августе 1945 года корабль был демобилизован и передан организации «Нефтотранспорт».

Описание 
Корабль представлял собой 103-тонный паровой буксир с металлическим корпусом, оснащённый электромагнитным и акустическим тралами. Экипаж в качестве буксира составлял 7 человек (в качестве тральщика — 10 человек).

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии
Объекты, названные в честь Васила Левского